Чіа — богиня місяця у народу чибча-муїска
 Чіа — шавлія іспанська

Географічні об'єкти 

 Чіа — муніципалітет в Іспанії
 Чіа — місто й муніципалітет у Колумбії